Amerikai Egyesült Államok
Rio Vista (Kalifornia)
Rio Vista (Texas)